Bradie Tennell, née le  à Winfield, est une patineuse américaine. Elle remporte la médaille de bronze de l'épreuve par équipes des Jeux olympiques d'hiver de 2018.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

 

Patineuse artistique américaine
Naissance en janvier 1998
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée de bronze olympique américaine
Naissance dans le comté de DuPage